Wild Oats – film del 1915 diretto da Harold Weston
Wild Oats – film del 1916 diretto da Campbell Gollan
Wild Oats – film del 1919 diretto da C.J. Williams
Wild Oats – film del 2016 diretto da Andy Tennant